Canaval ist der Familienname folgender Personen:

 Gustav Canaval (1898–1959), österreichischer Journalist und Mitherausgeber sowie Chefredakteur der "Salzburger Nachrichten"
 Joseph Leodegar Canaval (1820–1898), österreichischer Politiker und Naturforscher
 Michael von Canaval (1798–1868), österreichischer Klassischer Philologe und Schriftsteller
 Richard Canaval (1855–1939), österreichischer Montanist, Geologe

Siehe auch:
 Carnaval
 Cannavale